El gall quiquiriquí és una cançó infantil popular d'Europa. En castellà és coneguda com a "Campanita del lugar" i en anglès com a "Twinkle, Twinkle, Little Star". Mozart va escriure 12 variacions sobre aquesta cançó.

La lletra popular en català és:

Cada dia al dematí,

canta el gall quiquiriquí.

I la gent mig adormida,

es desperta de seguida.

Cada dia al dematí,

canta el gall quiquiriquí.

Referències 

Cançons infantils